Агафи — фамилия.

Список известных носителей:
 Агафи, Александр Дмитриевич (ок. 1792 — 1816) — русский баснописец XIX века.
 Агафи, Дмитрий Александрович (?—?) — отец А.Д. Агафи, путешественник, директор училищ Кавказской губернии.

Примечания